Volek může být:

zdrobnělina slova vůl

příjmení osob
David Volek (* 1966) – český hokejista
Dominik Volek (* 1994) – český hokejista
Imrich Volek (1927–2012) – slovenský politik z města Šaľa, po sametové revoluci poslanec FS za KDH 
Jan Volek († 1351) – nemanželský syn krále krále Václava II.
Jaromír Volek (* 1962) – český mediální teoretik a učitel 
Jaroslav Volek (1923–1989) – český muzikolog
Josef Volek (* 1955) – český hokejista
Julius Volek-Choráz (1888–1928) – učitel, novinář a komunistický politik
Miki Volek (1943–1996) – český rockový zpěvák a hudebník
Oldřich Volek (1921–2013) viz Oldřich Velen – český herec
Pavel Volek (1943-1993) - český hokejista a trenér, otec Davida
Tomislav Volek (* 1931) – český muzikolog
Václav Volek (1923–???) – český fotbalista

jiné významy
frazeologizmus volky nevolky – ve smyslu „chtě nechtě“ respektive „ať už chtěl nebo nechtěl“